Telica (vulkaan), een vulkaan in Nicaragua
 Telica (gemeente), een gemeente in Nicaragua
 Telica (rivier), een rivier in Honduras